11. Mistrzostwa Afryki Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbywały się na stadionie Stade Germain Comarmond w Bambous na Mauritiusie od 29 sierpnia do 1 września 2013.

W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła Nigeria z 19 medalami (9 złotych, 7 srebrnych i 3 brązowe).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013
Lekkoatletyka na Mauritiusie
2013 w Afryce
Mauritius w XXI wieku